Zwei Schiffe der United States Navy erhielten bisher den Namen USS North Dakota nach dem US-Bundesstaat North Dakota

 USS North Dakota (BB-29), ein Schlachtschiff der Delaware-Klasse
 USS North Dakota (SSN-784), ein U-Boot der Virginia-Klasse

North Dakota
North Dakota